Универсальное огневое сооружение (УОС) «Горчак» — типовая долговременная огневая точка российского производства, предназначенная для оперативного возведения оборонительных полос, фортификационного оснащения укреплённых районов, блок-постов, приграничных зон и защиты важных объектов. Была разработана в 1996-м на пермском предприятии ОАО «Мотовилихинские заводы» и впервые представлена в 1999-м году. По оценке западных специалистов, концепция системы УОС «Горчак» представляет из себя дальнейшее развитие идеи башенных долговременных огневых точек.

Конструкционные особенности 
Основой огневого сооружения «Горчак» является типовой бетонный модуль цилиндрической формы, на верхней крышке которого размещаются наблюдательные приборы и вооружение. Боевое отделение герметично; весь комплекс можно перевозить железнодорожным или автомобильным транспортом. При окапывании УОС на огневой позиции его высота не превышает 150 мм, однако при переходе в боевое положение с поднятием оружейного модуля она увеличивается до 600 мм (см. скрывающаяся огневая точка).

УОС имеет усиленную защиту и условия для удобного размещения расчёта из двух человек; бронированная крышка защищает стрелков и вооружение, выдерживая прямое попадание артиллерийского снаряда. В качестве основного вооружения могут быть установлены 7,62-мм единый пулемёт ПКМ (боекомплект 1700 патронов), 12,7-мм крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 (боекомплект 480 патронов), 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 (боекомплект 360 выстрелов), ПТУР «Фагот» и «Конкурс» (9К113М).

По заявлению производителя, дистанция эффективного поражения пехоты противника составляет 2000 м, танков — от 70 до 4000 метров, вертолётов — не более 1500 метров.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Фортификационные средства промышленного изготовления
Огневые точки
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»